Rosellani – abitanti di Roselle (Grosseto)
Rosellani – abitanti di Rosello
Rosellani – abitanti di Rossell